Бучине () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 9909 человек (2008 г.), плотность населения составляет 76 чел./км². Занимает площадь 131 км². Почтовый индекс — 52021. Телефонный код — 055.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bucine.ar.it/

Ссылки 
 http://www.comune.bucine.ar.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/